Gromnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Gromnik – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Gromnik – gromada
 Gromnik – wzgórze, najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich